

Geografia 
 Garris – comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 John Garris (1959) – cestista statunitense
 Kiwane Garris (1974) – cestista statunitense
 Mick Garris (1951) – regista e sceneggiatore statunitense
 Nino Garris (1979) – cestista tedesco